Egeria (mythologie), een nimf uit de Romeinse mythologie
Egeria (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
Egeria (Stargate), een personage uit de sciencefictionfranchise Stargate
Egeria (Rome), een aflevering van de televisieserie Rome
Egeria (pelgrim), een vrouwelijke pelgrim uit de 4e eeuw
Egeria (plant), een plantensoort en -geslacht
Egeria (bedrijf), een beleggingsmaatschappij van vooral de familie Brenninkmeijer
Landgoed Egheria, landgoed in Twente